Velika nagrada Rusije 2015 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 11. oktobra 2015 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Sergio Pérez, Force India-Mercedes. V začetnem delu dirke je dvakrat posredoval varnostni avto. Mercedes si je zagotovil drugi zaporedni naslov konstruktorskih svetovnih prvakov.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:38,343
| 1:37,500
| 1:37,113
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:38,558
| 1:37,672
| 1:37,433
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:38,448
| 1:38,194
| 1:37,912
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:38,598
| 1:38,402
| 1:37,965
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:39,207
| 1:38,224
| 1:38,348
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:39,250
| 1:38,727
| 1:38,659
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:39,617
| 1:38,914
| 1:38,691
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:39,056
| 1:38,754
| 1:38,787
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:39,411
| 1:39,119
| 1:38,924
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:39,574
| 1:39,005
| 1:39,728
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:39,580
| 1:39,214
|
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:40,042
| 1:39,323
|
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:39,739
| 1:39,763
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:39,724
| 1:39,811
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:38,926
| 1:39,895
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:40,144
| 
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:40,660
| 
|
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:43,693
|
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" |98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:43,804
|
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| NC
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| brez časa
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 53
| 1:37:11,024
| 2
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 53
| +5,953
| 4
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 53
| +28,918
| 7
| align="center" |  15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 53
| +38,831
| 15
| align="center" |  12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 53
| +47,566
| 11
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 53
| +56,508
| 12
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 53
| +1:01,088
| 14
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 53
| +1:12,358
| 5
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 53
| +1:19,467
| 13
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 53
| +1:28,424
| 9
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 53
| +1:31,210
| 19
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 52
| Trčenje
| 3
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 52
| +1 krog
| 18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 51
| +2 kroga
| 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 47
| Vzmetenje
| 10
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 45
| Zavore
| 20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 11
| Trčenje
| 8
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 7
| Pedal za plin
| 1
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 6
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015
Šport v Sočiju